Ланьї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на північний схід від Парижа, 55 км на південний схід від Ам'єна, 65 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 202 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 532,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки

Посилання 
 Ланьї на сайті французького Національного інституту географії
 Сайт мерії муніципалітету Ланьї
 [ Розташування муніципалітету Ланьї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Уаза